

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Bębnikąt – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Oborniki
 Bębnikąt – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Rymań
 Bębnikąt – przysiółek osady  Sułkowo w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Stargard